Йоан Пастелій — священик та церковний ієрарх, єпископ Мукачівський (12 березня 1875 — 24 березня 1891).
 Іван Пастелій — педагог, історик, літератор і громадський діяч.